L'expression Oscars du cinéma 1958 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1958 et honorait des films sortis en 1957.

Pour les films sortis en 1958 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1959.